Erste Bank (Magyarország) - magyarországi bank
Erste Group vállalatcsoport, többek között az Erste Bank Hungary Zrt.  anyavállalata
Erste Bank (Ausztria) - az Erste Group osztrák leányvállalata